

Onomastica
Polidora – forma femminile del nome proprio di persona Polidoro

Mitologia greca
Polidora – figlia di Meleagro
Polidora – figlia di Peleo
Polidora – una delle Oceanine

Pagine correlate
Polydora
Polidoro